zendrei és gerendi Hegedűs Béla (1850–1906) ügyvéd, a Magyar Színház Rt. képviselője, országgyűlési képviselő
 Hegedűs Béla (1910–1940) festőművész
 Hegedűs Béla (1908–1992) építész
 Hegedűs Béla (1958) magyar bajnok labdarúgó
 Hegedűs Béla (1958–2016) magyar református lelkész